Оршанський район — адміністративний район, Вітебська область, Білорусь
 Оршанський район — муніципальний район, Республіка Марій Ел, Росія